Хаддад — прізвище. Відомі носії:
 Амір Хаддад (нар. 1984) — ізраїльсько-французький співак і автор пісень.
 Вадей Хаддад (1927—1978) — один з найбільш ліворадикальних діячів палестинського національно-визвольного руху, один із засновників Народного фронту звільнення Палестини.
 Саад Хаддад (1936—1984) — ліванський військовий та правохристиянський політик, союзник Ізраїлю, засновник Армії Південного Лівану.
 Сорая Хаддад (нар. 1984) — алжирська дзюдоїстка, бронзовий призер Олімпійських ігор 2008.
 Гантос Георгій Хаддад (більш відомий як Григорій IV; 1859—1928) — єпископ Антіохійської православної церкви, Патріарх Антіохійський та всього Сходу.

Складові прізвища 
 Голям-Алі Хаддад Адель (нар. 1945) — іранський державний діяч, голова Ісламської консультативної ради.